De dwaas in de betekenis van een (koninklijke) nar
 De Dwaas (tarot), als eerste en laatste troef uit het tarotspel
 De Dwaas (Kerstin Ekman) (originele titel Rövarna i Skuleskogen), een boek van de Zweedse schrijfster Kerstin Ekman
 De Dwaas (Kahlil Gibran) (originele titel The Madman), een boek van de Libanese schrijver Kahlil Gibran
 De Dwaas (Marco Borsato), een lied van Marco Borsato.